Акакий Имнадзе: Имнадзе, Акакий Габриелович (1908 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Имнадзе, Акакий (1914 — ?) — советский футболист.